Euro je častá předpona nebo zkratka, označující záležitosti spojené s Evropou nebo EU, jako například:
 euro – měna, měnová jednotka
 Euro (týdeník) – český ekonomický týdeník
 EURO – zkrácené pojmenování mistrovství Evropy ve fotbale, pořádající Evropskou fotbalovou federací (UEFA), např. EURO 2008
 Emisní norma Euro – norma Evropské unie pro limitní hodnoty výfukových exhalací benzinových a naftových motorů pro motorová vozidla (Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6) 

jiné významy
 Klokan euro (Macropus robustus) – klokan z rodu Wallabia čeledi klokanovitých
 Euro (vítr) – italský název pro druh větru, převzatý ze starořeckého Euros 
 EUR (Řím) – čtvrť Říma založená Mussolinim mezi dvěma světovými válkami